Le nom Crass peut désigner :
 Crass, un groupe de musique et un collectif d'artistes anarcho-punk britannique.

 Franz Crass (1928-2012), un chanteur d'opéra allemand.